Barberini kan syfta på:

 Barberini – en italiensk adelssläkt, namngiven efter den toskanska staden Barberino Val d'Elsa

Platser 
 Piazza Barberini – torg i Rom

Byggnader

Italien 
 Palazzo Barberini, Palestrina
 Palazzo Barberini, Rom
 Barberinigalleriet, Rom – del av det italienska statliga konstmuseet Galleria Nazionale d'Arte Antica, inrymt i Palazzo Barberini
 Barberini (Roms tunnelbana) – tunnelbanestation vid Piazza Barberini i Rom

Tyskland 
 Barberinipalatset, Potsdam – rekonstruerat 1700-talspalats i Potsdam, Brandenburg
 Museum Barberini – museum för modern konst inrymt i Barberinipalatset i Potsdam

Konst 
 Apollo Barberini - en antik romersk skulptur föreställande Apollo kitharoidos
 Barberinievangelierna - en evangeliebokhandskrift från 700-talet
 Barberini-tapeter – uppkallade efter Francesco Barberini den äldre
 Barberinske faunen - en hellenistisk marmorskulptur
 Barberinivasen - en antik romersk glasvas, se Portlandvasen

Personer 
 Antonio Barberini den äldre (1569–1646), italiensk kardinal
 Antonio Barberini den yngre (1607–1671), italiensk kardinal
 Carlo Barberini (1630–1704), italiensk kardinal
 Cornelia Costanza Barberini (1716 - 1797), furstinna av Palestrina, genom giftermål med Giulio Cesare Colonna även furstinna av Carbognano
 Francesco Barberini (d. 1600), farbror till Urban VIII och motiv för känd porträttbyst
 Francesco Barberini den äldre (1597–1679), italiensk kardinal
 Francesco Barberini den yngre (1662–1738), italiensk kardinal
 Lucrezia Barberini (1628–1699), hertiginna av Modena
 Maffeo Barberini (1568–1644), påve under namnet Urban VIII 1623–1644
 Maffeo Barberini, furste av Palestrina (1631–1685)
 Taddeo Barberini (1603–1647), furste av Palestrina
 Urbano Barberini, furste av Palestrina (1664–1722)
 Urbano Barberini (skådespelare) (född 1961), italiensk skådespelare